Дьяковская — опустевшая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Шоношское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 106 километрах на запад от города Вельска, на левом берегу реки Подюга притока Вели. Ближайшие населённые пункты: на западе нежилая деревня Зубцовская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2259» как «Дьяконовское(Нижнее)». Насчитывала 20 дворов, 70 жителей мужского пола и 83 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Шоношское»